Дограма — распространённое в огузской группе тюркских языков название, прямо переводится на русский язык как «крошево».

 Дограма, догрома — туркменское блюдо, разновидность бешбармака.
 Дограма (дограмач) — азербайджанское блюдо, аналог русского блюда окрошка.

Примечания